Населені пункти в Чехії:

 Білов (Плзень-північ)
 Білов (Новий Їчин)